Рихсивой Мухаммаджонов (узб. Rixsivoy Muhammadjonov; 30 ноября 1940 года — 22 марта 2019 года, Ташкент, Узбекистан) — советский и узбекский киносценарист и кинорежиссёр. Он написал сценарии к таким известным фильмам, как «Дуэль под чинарой» и «Бабушка-генерал».

Биография 
В 1962 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт. В 1972 году закончил высшие курсы сценаристов и режиссёров. В 1976 году становится членом сценарно-редакционной коллегии киностудии «Узбекфильм».

Работы 
Он принимал участие в создание более десятка различных фильм. Мухаммаджонов получил широкую известность благодаря сценариям для фильмов:

 «Абдулладжан, или Посвящается Стивену Спилбергу»
 «Суюнчи» (Бабушка-генерал)
 «Тангалик болалар» (Мальчики из Танги)
 «Чинор остидаги дуэль» (Дуэль под чинарой)
 «Осмон якин» (Небо близко)
 «Соткин» (Предатель)
 «Бедолаги»
 «Уходя, остаются».

В 2017 году вышел фильм «Позор», в котором сценаристом и режиссёром был Рихсивой Мухаммаджонов.

Примечание 

Киносценаристы